Косьмин — русская фамилия. Известные носители:

 Косьмин, Анатолий Иванович (1927—2015) — советский партийный и общественный деятель, председатель Таганрогского облисполкома (1969—1982), почетный гражданин Таганрога.
 Косьмин, Владимир Дмитриевич (1884—1950) — генерал-лейтенант.
 Косьмин, Дмитрий Александрович (1925—2003) — советский, российский художник.
 Косьмин, Евгений Александрович (1925—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Космин, Иван Владимирович (1875—1973) — художник, профессор.
 Косьминов